AQL steht für:
 Acceptable Quality Limit im Prüflos
 das Verfahren Acceptable Quality Level zur attributiven Prüfung (ISO 2859)
 Annotation Query Language, Programmiersprache von IBM für die Erstellung von Extraktoren im Text Mining

Aql bezeichnet:
 das Sternbild Aquila, lateinische Abkürzung des Sternbilds Adler (Sternbild)

Aql ist der Name folgender Personen:
 Said Aql (dt.: Said Akl; 1911/1912–2014), libanesischer Dichter, Philosoph, Autor, Dramatiker und Reformator des Libanesisch-Arabischen

aql steht für:
 Algische Sprachen (ISO-639-5-Code)

AQL